Косовскомитровачки управни округ
 Косовскомитровачки округ (УНМИК)